Кубок мира по санному спорту 2011/2012 — это международный турнир из нескольких этапов, начавшийся 26 ноября 2011 года на трассе в австрийском Иглсе и завершившийся 26 февраля 2012 года этапом в российском Парамоново. Последний этап, помимо всего прочего, пошёл в зачёт чемпионата Европы. Соревнования организованы Международной федерацией санного спорта при поддержке компании Viessmann.

Календарь соревнований 
Ниже представлено расписание этапов Кубка мира 2011/12:

Результаты соревнований

Одноместные сани (мужчины)

Двухместные сани (мужчины)

Одноместные сани (женщины)

Эстафета

Итоговое положение

Одноместные сани (мужчины)

Двухместные сани (мужчины)

Одноместные сани (женщины)

Эстафета

См. также 
 Чемпионат мира по санному спорту 2012

Примечания 

Кубки мира по санному спорту
Зимние виды спорта в сезоне 2011/2012